Ross Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Ross Island (Florida)
 Ross Island (Idaho)
 Ross Island (Maine)
 Ross Island (Michigan)
 Ross Island (Oregon)
 Ross Island (Pennsylvania)
 Ross Island (Washington)

in Neuseeland:
 Ross Island (Neuseeland)

in anderen Ländern:
 Ross Island (Andamanen), Insel der zu Indien gehörigen Andamanen
 Ross Island (Irland), Insel im Lough Leane im County Kerry
 Ross-Insel, Vulkaninsel im Rossmeer in der Antarktis
 James-Ross-Insel, Insel an der Spitze der antarktischen Halbinsel
 Rossøya, die nördlichste Insel Spitzbergens